Паллава — индийское письмо, разработанное во времена государства Паллавов, около VI века нашей эры.

Многие письменности Юго-Восточной Азии, такие как яванское, кави, байбайин, монское, бирманское, кхмерский, ланна, тайское, лаосское и новое письмо лы основаны на паллаве.

Буквы

Согласные 
Каждая буква по умолчанию состоит из согласного и гласного /a/. Для обозначения других гласных форма изменяется.

Гласные 
Отдельно стоящие гласные:

Ссылки 
 О паллаве на SkyKnowledge.com  

Индийское письмо
Вышедшие из употребления письменные системы